Жирарди (Girardi) — фамилия.

Известные носители:

 Жирарди, Александр (1850—1918) — австрийский актёр;
 Жирарди, Даниэль (род. 1984) — канадский хоккеист
 Герарди дель Теста, Томмазо (1814—1881) — итальянский драматург, писатель и поэт. Участник революции 1848—1849 годов.
 Герарди, Герардо (1891—1949) — итальянский драматург и сценарист.
 Герарди, Маффео — итальянский кардинал, Патриарх Венеции (1467—1492).

См. также 
 Джирарди
 Ростбиф Жирарди